Die Cadre-47/1-Europameisterschaft 1991 war das 27. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 21. April 1991 in Ieper, in der Region Flandern statt. Es war die zweite Cadre-47/1-Europameisterschaft in Belgien.

Geschichte 
Seinen ersten internationalen Titel errang der Belgier Peter de Backer in seinem Heimatland. Im Finale bezwang er den Velberter Thomas Wildförster mit 60:18 in einer und mit 60:16 in sechs (Wildförster fünf) Aufnahmen. Überraschend gewann Ad Koorevaar gegen Frédéric Caudron mit 60:55 in drei und 60:55 in fünf (Caudron vier) Aufnahmen. Die Ergebnisübermittelung aus Ieper war mangelhaft. Höchstserien wurden nicht bekanntgegeben.

Turniermodus 
Es wurde eine Qualifikationsrunde im Doppel-KO System gespielt, bei der sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifiziert haben. Bei sehr schlecht verständlichem System wurden hier nur die Match-, Satz- und erzielten Punkte übermittelt. Hier trafen sie auf die acht gesetzten Spieler laut Rangliste. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen à 60 Punkte gespielt. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einem Unentschieden in einer Aufnahme. Dann gab es einen Tie-Break. Endete dieser zehnmal in einer Aufnahme Unentschieden wurde das Match in einem Bandenentscheid entschieden. Bei einem 2:0 Satzsieg erhält der Spieler drei Satzpunkte. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Hauptturnier 

Anmerkung
 *1 Der 2. Satz endete 60:60 in einer Aufnahme. Tie-Break:2:1 für Caudron.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/1-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Belgien
Sportveranstaltung in Ypern